Влади́мир Льво́вич Британи́шский (16 июля 1933, Ленинград — 24 декабря 2015, Москва) — советский и российский поэт, прозаик, литературовед и переводчик.

Биография и творчество 
Сын художника Льва Британишского (1897—1971) и Франциски, урождённой Осинской. В годы войны жил и учился в эвакуации: в 1941—1944 годах в сибирском селе Емуртла, в 1944—1945 годах — в Свердловске.

Стихи начал писать рано. В 1946 году было опубликовано первое стихотворение. В 1946—1948 годах занимался в студии Глеба Семенова в Ленинградском Дворце пионеров, беседы по истории мировой литературы со студийцами проводили М. С. Альтман и Е. Г. Эткинд.В 1954—1956 годах вместе с Л. Агеевым, А. Битовым, Л. Гладкой, Г. Горбовским, А. Городницким, Е. Кумпан, О. Тарутиным, Г. Трофимовым и другими был участником литературного объединения Горного института (руководитель Глеб Семёнов). Окончил Ленинградский горный институт (1956). В 1956—1960 годах работал как геофизик в Западной Сибири и на Полярном Урале. Переписывался с Глебом Семёновым, Давидом Даром и другими. В 1958 встретил поэтессу Наталью Астафьеву и предложил ей стать его женой, летом 1958 она работала с ним на Полярном Урале, в марте 1959 у них родилась дочь Марина, в 1959 они жили в Салехарде. С 1960 года Британишский жил в Москве. Член Союза писателей СССР (1961), Русского ПЕН-Центра с 1997 года. До 1973 года продолжал работать в экспедициях как инженер-геофизик, главным образом, на Севере и на Востоке России. 

Умер 24 декабря 2015 года в Москве. Похоронен на кладбище в Переделкино. Через год рядом с ним была похоронена его жена Наталья Астафьева.

Литературная деятельность 
Стихотворение 1945 года «Камни» было опубликовано в ленинградском журнале «Костёр» в 1946 году и в сборнике творчества школьников «Первые стихи» (Ленинград, 1947).

Вслед за этим последовал период поэтического молчания, но зато Британишский обратился к стихотворному переводу: Е. Г. Эткинд познакомил его с Мэри Беккер, изучавшей творчество чернокожих поэтов США, но переводившей только прозу, и Британишский перевёл для её работы несколько стихотворений. Один из этих переводов, из Л. Хьюза, стараниями Беккер был опубликован в журнале «Звезда» (1951, № 1).

С 1955 года публиковался как поэт в журнале «Звезда», с 1956 года как переводчик в журнале «Иностранная литература».

В 1956 года познакомился с Борисом Слуцким. Первая книга стихов Британишского — «Поиски» (Ленинград, 1958). Иосиф Бродский двадцать лет спустя говорил об этой книге: «это такая игра слов: геологические поиски и просто поиски — смысла жизни и всего остального».

Вторая книга стихов «Наташа» (Москва, 1961). Третья книга стихов — «Пути сообщения» (Москва, 1966). С 1966 года публиковал статьи о польской поэзии (журнал «Вопросы литературы» и другие издания). В 1969 году опубликовал два рассказа в «Звезде», издал книгу прозы в Москве.

C 1970 года публиковал в журнале «Иностранная литература» циклы переводов из американских и польских поэтов, в том числе: 1970 № 4 Л. Хьюз; 1971 № 8 У. К. Уильямс; 1973 № 7 Дж. Берримен; 1978 № 7 Э. Э. Каммингс; польские циклы — 1973 № 2 З. Херберт; 1976 № 10 С. Е. Лец; 1989 № 3 Т. Ружевич; 1990 № 8 З. Херберт; 1991 № 5 Ч. Милош (переводы Иосифа Бродского и Вл. Британишского). Премии журнала 1988, 1991. Печатался как переводчик и в других журналах, в антологиях и сборниках польской, американской, английской поэзии. Автор предисловий к антологиям «Польские поэты» (1978), «Из современной польской поэзии» (1979), к книгам стихов Леопольда Стаффа, Ярослава Ивашкевича, Марии Павликовской-Ясножевской, Влодзимежа Слободника, Тадеуша Ружевича, к прозе Яна Парандовского, Ежи Анджеевского. С 1991 публиковал в разных изданиях переводы стихов, эссе, лекций Ч. Милоша, статьи о Милоше.

В 1980 году опубликовал книгу стихов «Открытое пространство» (польское издание — Варшава, 1982). 1985 — книга стихов «Движение времени»: история России 1710-х — 1910-х годов. В 1989—2004 циклы стихов в «Неве», в «Звезде» (премия журнала — 1993), в «Авроре», в ленинградских и петербургских антологиях. Опубликовал письма Г. С. Семёнова («Нева», 1996 № 6), дневник своего отца («Звезда» 1997, № 6).

В 2000 году в соавторстве с Н. Астафьевой издал антологию «Польские поэты XX века» (Санкт-Петербург, 1-2 тт.). В 2003 году издал том стихов-рассказов-эссе «Петербург-Ленинград». В 2003—2007 — книги переводов из З. Херберта, Э. Э. Каммингса, перевод эссе Чеслава Милоша «Порабощенный разум», антологию американских поэтов «От Уитмена до Лоуэлла», книгу статей о польской поэзии — «Речь Посполитая поэтов», книгу эссе и воспоминаний «Поэзия и Польша».

В 2005 года в Москве вышла книга стихов Астафьевой и Британишского «Двуглас». В 2008 опубликована книга прозы Британишского «Выход в пространство» (рассказы, повесть). В издательской аннотации книге дан подзаголовок «воспоминания», но это не так, это не воспоминания, это автобиографическая проза.

Публикации

Стихи 
 Авторские книги
 
 
 
  (Польское издание — Варшава, 1982).
 
  ил. 20
 Владимир Британишский. Петербург — Ленинград: Стихи. Рассказы. Эссе — .: «Алетейя», 2003. — С. 288.
 Владимир Британишский. Двуглас. Стихотворения / Двуязычное издание. — : «Прогресс-Плеяда», 2005. — С. 416. 16 л. ил. (с Натальей Астафьевой, на рус. и польск. яз.)
 

 В антологиях
 То время — эти голоса. Ленинград. Поэты оттепели. — : Советский писатель, 1990
 Верлибр: Антология русского верлибра. — : Прометей, 1991
 Поздние петербуржцы: Поэтическая антология. — : Европейский дом, 1995
 Самиздат века. — : Полифакт, 1997
 Строфы века: Антология русской поэзии. — : Полифакт, 1997
 Под воронихинскими сводами. — : Изд-во журнала «Нева» 2003 (предисловие Вл. Британишского)
 Русские стихи 1950—2000 годов. Антология (первое приближение). В 2 т. — : Летний сад, 2010. — (Культурный слой)
 Лица петербургской поэзии. 1950—1990-е. Автобиографии. Авторское чтение. — , 2011
Многие стихотворения Британишского, не вошедшие пока в его книги, публиковались в антологии «То время — эти голоса» (Л., 1990) и в журналах: «Новый мир» 1987 № 9; «Согласие» 1993 № 2; «Стрелец» 1994 № 2; «Звезда» 1990 № 8, 1993 № 9, 1998 № 8, 2003 № 7; «Нева» 1994 № 2, 1998 № 7, 1999 № 6, 2004 № 6.

Проза 
 Местность прошлого лета: Повесть. Рассказы. — : «Советский писатель», 1969. — 352 с.
 Выход в пространство: [воспоминания] — : «Аграф», 2008. — 448 с., илл. — (Серия: «Символы времени») ISBN 978-5-7784-0380-2

Переводы 
авторские книги
 Польские поэты XX века: Антология. Том 1-2. СПб: Алетейя, 2000 (в соавторстве с Натальей Астафьевой)
 Милош Ч. Порабощенный разум/ Перевод, предисловие, примечания Владимира Британишского. — : Алетейя, 2003
 Каммингс Э. Э. Избранные стихотворения в переводах Владимира Британишского. — М: Итака, 2004
 Херберт З. Стихотворения/ Перевод, предисловие, примечания Владимира Британишского. — : Алетейя, 2004
 От Уитмена до Лоуэлла: Американские поэты в переводах Владимира Британишского. — : Аграф, 2005. — 288 с. ISBN 5-7784-0300-3

в других книжных изданиях
 Л. Хьюз. Избранные стихи. : Изд. ин. лит. , 1960
 Л. Хьюз. Избранные стихи. : Прогресс, 1964
 Негритянская поэзия США. 20 век. : Худ. лит., 1971 (переводы из С.Брауна, Дж. У. Джонсона, Гв. Брукс, Д. Рэндалла, Л. Хьюза)
 Современная польская поэзия. : Прогресс 1971 (переводы из Я. Ивашкевича, Я. Спевака)
 Л. Стафф. Стихи. : Худ.лит., 1973
 Я. Ивашкевич. Избранное. : Худ. лит., 1973
 Из современной чешской и словацкой поэзии. : Прогресс, 1975 (несколько переводов из Милана Руфуса)
 Современная американская поэзия. : Прогресс 1975 (переводы из У. К. Уильямса, У. Стивенса, Э. Э. Каммингса, К. Шапиро, Л. Хьюза, Дж. Берримена, Гв. Брукс)
 Из современной английской поэзии. Р. Грейвз, Д. Томас, Т. Хьюз, Ф. Ларкин. : Прогресс, 1976 (переводы из Д.Томаса)
 Я.Ивашкевич. Сочинения в 8 томах. Том 1. Стихи. : Худ.лит., 1976
 Л.Хьюз. Стихи. : Худ.лит., 1977
 Западно-европейская поэзия. XX век. : Худ. лит., БВЛ 1977 (два перевода из Д. Г. Лоуренса, один из Р. Грейвза)
 Польские поэты. Л.Стафф. К.Иллакович. Ю. Пшибось. Т. Ружевич. В. Шимборская. : Худ. лит. 1978 (переводы из Л. Стаффа, Ю.Пшибося, Т.Ружевича)
 Т. Ружевич. Избранное. Поэмы. Драмы. Проза. : Худ. лит., 1979 (перевод двух поэм Ружевича)
 Из современной польской поэзии. С. Гроховяк. Е. Харасымович. Х. Посвятовская. М. Гжещак. : Прогресс. 1979 (переводы из М. Гжещака, один перевод из С. Гроховяка)
 Я. Есенский. Стихи. Перевод со словацкого. : Худ. лит., 1981 (ок. 20 переводов)
 К.Сэндберг. Избранное. : Худ. лит., 1981
 Поэзия США. : Худ. лит., 1982 (переводы из С. Крейна, К. Сэндберга, У. К. Уильямса, Э. Э. Каммингса, У. Стивенса, С. Брауна, Л. Хьюза, К. Рэкози, К. Шапиро, Дж. Берримена, Гв. Брукс)
 У. Уитмен. Листья травы. : Худ. лит., 1982
 Р. Лоуэлл. Избранное. : Прогресс, 1982
 Я. Ивашкевич. Стихотворения. : Дет. лит., 1982
 Американская поэзия в русских переводах XIX—XX века. : Радуга. (переводы из У. К. Уильямса, У. Стивенса, Э. Э. Каммингса,Л.Хьюза, Дж. Берримена, Р. Лоуэлла)
 Английская поэзия в русских переводах. XX век. : Радуга. 1984 (два перевода из Д. Г. Лоуренса, два — из Д. Томаса)
 Т. Ружевич. Стихотворения и поэмы. : Худ. лит., 1985
 В. Слободник. Стихи. : Худ. лит., 1985
 Я. Ивашкевич. Сочинения в трех томах. Том 1. Стихотворения. : Худ. лит., 1988
 С. Крейн. Стихотворения. Чебоксары, 1994 (в приложении — переводы А. Сергеева и В. Британишского)
 Поэты лауреаты Нобелевской премии М. Панорама 1997 (перевод раздела Чеслава Милоша)
 Е. Витковский. Строфы века — 2: Антология мировой поэзии в русских переводах XX века. — : Полифакт. Итоги века, 1998. — 1192 с. (переводы из У. Уитмена, Э. Э. Каммингса, Я. Ивашкевича, Д. Томаса, Дж. Берримена, Ч. Милоша, З. Херберта)
 Антология имажизма. : Прогресс, 2001 (переводы из У. К. Уильямса)
 Д. Томас. Приключения со сменой кожи. : Азбука-классика, 2001 (перепечатка переводов стихов Д.Томаса из издания 1976 года)
 Т. Ружевич На поверхности поэмы и внутри. Вроцлав, 2001. Двуязычное издание. Сост. Т. Ружевич, Я. Столярчик
 Дэвид Герберт Лоуренс. Меня никто не любит: повести, рассказы, стихотворения, путевые очерки, эссе : перевод с английского; [сост., коммент. Н. М. Пальцева, А. Г. Николаевской; предисл. Н. М. Пальцева]. — : ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011. — 559 с. — К 125-летию со дня рождения писателя. (Баварские генцианы : стихотворение / пер. В. Л. Британишский. — С . 297) — ISBN 978-5-7380-0370-7

Статьи 
 Журнал поэтов (о польской поэзии 1960-х годов по канве рассказа о новом польском журнале «Poezja») // Вопр.лит. 1966, № 8.
 Человеческая мудрость (о творчестве С. Е. Леца) // Вопр.лит. 1968, № 8.
 Поэзия, воскрешенная профессорами (Изучение польского барокко в XX веке) // Вопр.лит. 1970, № 5.
 «Но споры наши не пропали даром» (о польском авангарде 1920-х годов) // Вопр.лит. 1971, № 4.
 Польские романтики о польском барокко // Сов.славяноведение. 1972, № 1.
 Классик неклассического века (поэзия Леопольда Стаффа) // Вопр.лит. 1972, № 9.
 Путь к простоте (поэзия Ярослава Ивашкевича) // Иностр.лит. 1974, № 2.
 Витки поэтической спирали (о поэзии Ружевича, Херберта, Шимборской, Свирщиньской) // Лит.обозр. — 1974, № 7.
 В сторону Кантемира (о переводах Леонида Мартынова из Яна Кохановского) // Мастерство перевода. Сб.десятый. 1974, (М.: 1975).
 «Век позднейший мне воздаст с лихвою» (Ян Кохановский в XX веке) // Вопр.лит. 1977, № 6.
 Музыка вечером (лирика Я. Ивашкевича 1960—1970-х годов) // Лит.обозр. 1984, № 3.
 Введение в Милоша // Вопр.лит. 1991, № 6.
 Собеседник века. Заметки о Милоше // Звезда. 1992, № 5-6.
 Родимое и вселенское в творчестве Милоша // Лит.обозр. 1999, № 3.
 Речь Посполитая поэтов (фрагмент будущей книги «Поэзия и Польша»). // Вопр.лит. 2000, № 1.
 Почему Херберт // Новая Польша. 2004, № 5.
 Беспокойный дух (о Витольде Вирпше) // Новая Польша. 2004, № 11.

Полонистика, эссеистика 
 Речь Посполитая поэтов: очерки и статьи. — СПб: Алетейя, 2005. — 544 с. (серия: Bibliotheca Polonica)
 Поэзия и Польша. Путешествие длиной полжизни. — М.: Аграф, 2007. — 656 с. (серия: Символы времени)
 Введение в Милоша. Статьи о Милоше. Переводы из Милоша: стихи, очерки, эссе, речи, воспоминания. М. Летний сад, 2012

Воспоминания 
 Мы, поколение пятидесятых… // Аврора 1990 № 6. — с.39 — 42
 Возвращение к культуре. Воспоминания о 1954 — 1956-м // Вопросы литературы, 1995, вып. IV
 Студенческое поэтическое движение в Ленинграде в начале оттепели// Новое литературное обозрение, 1995, № 14
 Леонид Агеев // Новое литературное обозрение, 1995, № 14
 Похищение Прозерпины Плутоном // Под воронихинскими сводами. СПб, 2003. — с.13 — 44
 Студия Глеба Семенова во Дворце Пионеров. Воспоминания о 1946—1948// Время и Слово. Литературная студия Дворца Пионеров. СПб, 2006. — с.18 — 30
 Автобиография// Лица петербургской поэзии. 1950—1990-е. Автобиографии. Авторское чтение. Сост. Ю. М. Валиева. СПб 2011. — с.26 — 41

Признание 
Произведения Британишского переведены на немецкий, польский, французский, английский языки. Он — лауреат нескольких польских литературных премий, премии Союза писателей Москвы «Венец» (2001, вместе с Натальей Астафьевой), награждён нагрудным знаком «За заслуги перед польской культурой» (1999), Офицерским крестом Ордена Заслуг перед Республикой Польша (1999), Командорским крестом Ордена заслуг перед Республикой Польша (2014).

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия т. 9 А-Я, Москва, 1978, с.149
 Słownik pisarzy rosyjskich. Warszawa 1994 s. 67
 Самиздат Ленинграда: Литературная энциклопедия. Москва: Новое литературное обозрение, 2003, с. 112—113
 Фоняков И. Британишский, Владимир Львович // Литературный Санкт-Петербург. XX век: прозаики, поэты, драматурги, переводчики : энциклопедический словарь : в 2 т. / Санкт-Петербургский гос. ун-т; [гл. ред. и сост. О. В. Богданова]. — Санкт-Петербург : Филологический фак. СПбГУ, 2011. — Т. 1: А-К. — 2011. — 638 с. — ISBN 978-5-8465-1103-3. — C. 151—153

Ссылки 
 Персональный сайт
 Владимир Британишский
 
 
 Переводы из американских поэтов on line
 Старые фотографии — Владимир Британишский

Поэты по алфавиту
Русские поэты
Поэты СССР
Поэты России
Писатели России XX века
Переводчики России
Литературоведы России
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики с польского языка
Поэты Санкт-Петербурга
Полонисты СССР
Полонисты России
Офицеры ордена Заслуг перед Республикой Польша
Награждённые нагрудным знаком «За заслуги перед польской культурой»
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Похороненные на Переделкинском кладбище